Reimboldshausen steht für:

 Reimboldshausen (Kirchheim), Ortsteil von Kirchheim, Hessen
 Reimboldshausen (Sand), Wüstung bei Sand, Gemeinde Bad Emstal, Hessen